Paige Matthews
Escalpo (Marvel Comics)
Glenn Paige
Elaine Paige
Paige Hurd
Haley Paige
Paige Peterson
Jennifer Paige
Heather Paige Kent
Yasmin Paige
Karis Paige Bryant
Paige-Detroit Motor Car Company empresa de automóveis de luxo de Detroit, Estados Unidos, de 1908 a 1927.
Saraya-Jade Bevis, lutadora profissional inglesa.

Desambiguação